Vallico puede referirse a:
 nombre común del valle de Genicera, El Vallico.
 el nombre común de la planta Agrostis nebulosa;
 el nombre común de la planta Agrostis pourretii;
 el nombre común de la planta Agrostis tenerrima;
 el nombre común de la planta Brachypodium phoenicoides;
 el nombre común de la planta Lolium perenne;
 el nombre común de la planta Lolium rigidum. o
 el nombre común de la planta Lolium temulentum.